2TV – drugi kanał gruzińskiej telewizji publicznej (Sakartwelos Sazogadoebriwi Mauckebeli). Stacja nadaje od 1991 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Gruzińskie stacje telewizyjne